

Любартів — історичне місто на Волині. Нині селище міського типу, центр Любарського району Житомирської області України.

Населені пункти та їхні частини
 Любартів — місто в Любартівському повіті Люблінського воєводства. Протягом XVI-XVIII століть іменувалося Левартів.
 Любартів — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Любартув — село в гміні Вимяркі Жаґанського повіту Любуського воєводства

Примітки